Натуральне число 1282
 1282 рік до нашої ери
 1282 рік нашої ери